Анато́лий Лукья́нов:
 Лукьянов, Анатолий Григорьевич (1919—1986) — Герой Советского Союза.
 Лукьянов, Анатолий Евгеньевич (1948—2021) — советский и российский историк философии, востоковед-синолог.